

Тімірязєво — село, Житікаринський район, Костанайська область
 Тімірязєво — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Тімірязєво — село, Успенський район, Павлодарська область

Тімірязєво — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область